Haplogruppe H steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe H (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe H (Y-DNA)